«I Wanna Be with You» — другий студійний альбом американської співачки Менді Мур. Реліз відбувся 9 травня 2000 року.

Список композицій

Track listing

Чарти 
Тижневі чарти

Сертифікація та продажі

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт Менді Мур 

Альбоми Менді Мур